Voorland (Brunner), de Nederlandse naam van een sciencefictionroman geschreven door John Brunner
Total Eclipse (film), Frans-Belgisch-Britse film uit 1995
Total Eclipse (1988), een computerspel uit 1988
Total Eclipse (1994), een computerspel uit 1994
Total Eclipse (televisieserie), Amerikaanse televisieserie dat startte in 2018 
Total Eclipse of the Heart, single van Bonnie Tyler uit 1983